Ehringhausen bezeichnet:

 Ehringhausen (Geseke), Ortsteil der Stadt Geseke in Nordrhein-Westfalen
 Ehringhausen (Halver), Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Ehringhausen (Remscheid), Ortsteil der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Ehringhausen (Meudt), Ortsteil der Gemeinde Meudt in Rheinland-Pfalz
 eine Bauerschaft der Stadt Werne in Nordrhein-Westfalen

 Wilhelm Ehringhausen (1868–1933), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Ehringshausen (Begriffsklärung)